Salonicco, nido di spie (Mademoiselle Docteur o Street of Shadows) – film del 1937 diretto da G.W. Pabst
Street of Shadows – documentario del 1946 diretto da Larry O'Reilly
Street of Shadows – film del 1953 diretto da Richard Vernon